Choana bezeichnet:

 die hintere Öffnung der Nasenhöhle, siehe Choane
 eine antike Stadt in Baktrien am Oberlauf des Oxus, siehe Choana (Baktrien)